Fürstenberská hrobka neboli hrobka Fürstenbergů může být pohřebiště šlechtického rodu Fürstenbergů v Česku, Rakousku a Německu:

 Fürstenberská hrobka (Altweitra)
 Fürstenberská hrobka (Kunín)
 Fürstenberská hrobka (Neudingen)
 Fürstenberská hrobka (Nižbor)
 Fürstenberská hrobka (Strobl am Wolfgangsee)